Halolansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halolansaari (ö i Kajanaland), 
 Halolansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar